Репнев:

 Репнев — село в Бусском районе Львовской области Украины.
 Репнёв, Владимир Андреевич (род. 1949) — советский хоккеист. Заслуженный мастер спорта СССР.